Caldwell peut désigner :

Patronyme 

 Anne Marsh, née Caldwell (1791-1874), romancière anglaise ;
 Ashley Caldwell (née en 1993), skieuse acrobatique américaine ;
 Ben Caldwell (né en 1945), réalisateur africain-américain ;
 Blake Caldwell (1984-), cycliste américain ;
 Bobby Caldwell (1951-2023), chanteur américain
 Clyde Caldwell (né en 1948), peintre et illustrateur d'heroic fantasy américain ;
 Dalton Caldwell (né en 1980), entrepreneur américain ;
 Erskine Caldwell (1903-1987), écrivain américain ;
 Gary Caldwell (né en 1942), sociologue, homme politique et professeur canadien ;
 Gary Caldwell (né en 1982), joueur écossais de football ;
 Happy Caldwell (1903-1978), saxophoniste et clarinettiste de jazz américain ;
 Helen Caldwell (1904-1987), poétesse, traductrice et essayiste américaine ;
 Hubert A. Caldwell (1907-1972), rameur d'aviron américain ;
 Ian Caldwell (1976-), romancier américain ;
 Sir  (bapt. 1775-1842), avocat, homme politique, fonctionnaire, homme d’affaires et seigneur canadien ;
 John Caldwell (1938-2009), boxeur irlandais ;
 Reche Caldwell (1979-2020), joueur professionnel de football américain ;
 Robert Caldwell (1814-1891), linguiste et indianiste britannique ;
 Robert R. Caldwell (19?-), cosmologiste américain ;
 Ryan Caldwell (né en 1984), joueur irlandais de rugby à XV ;
 Sarah Caldwell (1924-2006), chef d’orchestre et metteur en scène américaine ;
 Steven Caldwell (1980-), footballeur écossais ;
 Sophie Caldwell (1990-), fondeuse américaine ;
 Taylor Caldwell (1900-1985), romancière américaine ;
 Thomas Wakem Caldwell (1867 - 1945), homme politique canadien ;
  (1949-1980), bassiste américain (The Marshall Tucker Band) ;
 Tommy Caldwell (né en 1978), grimpeur américain ;
 William Caldwell (v. 1750-1822), immigrant irlandais en Amérique du Nord, soldat britannique lors de la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique ;
 William Murray Caldwell (1832-1870), homme d'affaires et homme politique canadien ;
 Zoe Caldwell (1933-2020), actrice australienne.

Noms composés 
 Carole Caldwell Graebner (1943-2008), joueuse américaine de tennis.

Personnage de fiction 
 Steven Caldwell, personnage de l'univers de fiction de la série télévisée Stargate Atlantis, interprété par l'acteur Mitch Pileggi.

Toponyme

Rivière Caldwell, affluent du Lac Témiscouata traversant Saint-Pierre-de-Lamy et le secteur de Cabano de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac, dans la MRC Témiscouata, au Bas-Saint-Laurent, au Québec.

, nom porté par cinq comtés des États-Unis ;
 Paroisse de Caldwell, paroisse de la Louisiane ;
 Caldwell, ville de l'Arkansas ;
 Caldwell, ville de l'Idaho ;
 Caldwell, ville du Kansas ;
 Caldwell, ville du New Jersey ;
 Caldwell, ville siège du comté de Noble, dans l'État de l'Ohio ;
 Caldwell, ville du Texas.

Voir aussi
Catalogue Caldwell

Patronyme anglais